Ветлугина — женская форма русской фамилия Ветлугин, и топоним:

Фамилия 
 Ветлугина, Наталья Алексеевна (1909—1995) — советский учёный, теоретик дошкольного музыкального образования.

Топоним 
 Ветлугина — деревня в Свердловской области России.

См. также